Kathleen Kelly ist der Name folgender Personen:

 Kathleen Anne Kelly (* 1963), US-amerikanische Musikerin, siehe Kathy Kelly (Musikerin) 
 Kathleen Elizabeth Kelly (* 1987), US-amerikanische Fußballspielerin, siehe Katie Kelly